A temporada 2012 da Stock Car Brasil foi a 34ª temporada da categoria. Ela teve início em 25 de março, em Interlagos e terminou em 9 de dezembro em Interlagos, com a Corrida do Milhão.

A partir da segunda etapa, em Curitiba, os carros passaram a utilizar bancos feitos de fibra de carbono.

Pilotos e equipes

Calendário e Resultados
A novidade do calendário para 2012 é o retorno da etapa de Tarumã, depois de dois anos.

Regulamento
A principal alteração no regulamento para a temporada 2012 é o fim do sistema de play-off. Também estão abolidos o descarte de pontos e o reabastecimento. A pontuação passa a ser dobrada na última etapa.

Classificação
Pontuação:

Pilotos

Equipes

Ligações externas
 Site oficial (em português)

Temporadas da Stock Car Brasil
Automobilismo de 2012 no Brasil